

Personnalités 

  (né en 1941), historien et anthropologue australien ;
 Elli Terwiel (née en 1989), skieuse alpine canadienne, slalomeuse ; 
 Maria Terwiel (1910-1943), résistante allemande au nazisme, membre de l'Orchestre rouge.